Niklas Sjökvist, né le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de centre. Il est le père de Tobias Sjökvist.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || BIK Karlskoga || Division 1
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || BIK Karlskoga || Division 1
|| 28 || 10 || 7 || 17 || 10 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || BIK Karlskoga || Division 1
|| 30 || 21 || 16 || 37 || 16 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || BIK Karlskoga || Division 1
|| 24 || 13 || 9 || 22 || 16 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || BIK Karlskoga || Division 1
|| 29 || 25 || 22 || 47 || 38 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || BIK Karlskoga || Division 1
|| 32 || 22 || 20 || 42 || 32 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Örebro HK || Division 1
|| 35 || 19 || 20 || 39 || 16 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Örebro HK || Division 1
|| 35 || 14 || 15 || 29 || 24 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Örebro HK || Division 1
|| 35 || 18 || 23 || 41 || 14 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || IF Troja-Ljungby || Division 1
|| 36 || 11 || 14 || 25 || 18 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Färjestads BK || Elitserien
|| 42 || 11 || 13 || 24 || 15 || 14 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 1997-1998 || Färjestads BK || Elitserien
|| 45 || 7 || 20 || 27 || 16 || 12 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
| 1998-1999 || Färjestads BK || Elitserien
|| 31 || 10 || 12 || 22 || 12 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 1999-2000 || Färjestads BK || Elitserien
|| 48 || 11 || 17 || 28 || 33 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4

Trophées et honneurs personnels 
 1997 : remporte l'Årets rookie.

Notes et références 

Naissance en juillet 1970
Naissance en Suède			
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Örebro HK
Joueur du Färjestads BK
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du BIK Karlskoga